Pokuta – praktyka religijna
 Pokuta – sakrament chrześcijański 
 Pokuta – gruziński film z 1983
 Pokuta – brytyjski film z 2007, na podstawie powieści McEwana
  Pokuta – powieść Rogera Martina du Garda
  Pokuta – powieść Iana McEwana
  Pokuta – powieść Anne Rice

Zobacz też 
 Spowiedź